Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2019 (жінки) — 19-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який відбувся в Фінляндії з 4 по 14 квітня 2019 року. Фінляндія вже вчетверте приймала жіночий чемпіонат світу, перший відбувся у 1992.

Попередній раунд

Група А

Група В 

Матч за 9-е місце 
 11 квітня  —  3–2 (0–0, 1–0, 2–2)

Плей-оф

Статистика

Бомбардири 

І = матчі; Г = голи; П = передачі; О = очки; +/− = плюс/мінус; ШХ = Штрафні хвилини; Поз = позиціяДжерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 

ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; КД = кидки; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Ноора Рятю
 Найкращий захисник:  Єні Гійрікоскі 
 Найкращий нападник:  Кендалл Койн
 MVP:  Єні Гійрікоскі
Найкращі гравці, обрані ЗМІ
 Найкращий воротар:  Ноора Рятю
 Найкращі захисники:  Кайла Барнс —  Єні Гійрікоскі 
 Найкращі нападники:  Гіларі Найт —  Кендалл Койн —  Мішель Карвінен

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2019 у хокеї з шайбою